Otto Braun puede referirse a:
 Otto Philipp Braun (1798-1869), político prusiano nacionalizado boliviano.
 Otto Braun (1872-1955), político alemán de la república de Weimar;
 Otto Braun (1900-1974), escritor alemán - activista comunista en la Unión Soviética y China.